Rádio Clube de Joinville, ou simplesmente Clube AM, é uma estação de rádio brasileira com sede em Joinville, SC. Opera na frequência 1590 kHz AM e substituiu a Rádio Globo de Joinville em 1º de março de 2011, depois de 5 anos de afiliação. A rádio acompanha jogos do Joinville Esporte Clube e do Krona Futsal com equipe esportiva própria, além de acompanhar jogos dos times cariocas com a Super Rádio Tupi, desde que não haja jogos do JEC ou do Krona.

Equipe
 Lindiane Zonta
 Grasiele Machado
 Eliane Egger
 Marlise Fritzke
 Celso Schmidt
 Rogemar Santos
 Genis Cunha
 Mano Boleslau
 Márlon
 Isabel Maria
 Osman Lincoln
 Fábio Rogério
 Júlio Vicente
 Toni Lima
 Nay Lima
 Sergio Faraco

Esportes
 César Júnior
 Nardela
 Yan Pedro
 Viviane Cavallieri
 Wilson França

Ligações externas 
 

Clube (Joinville)
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações em Santa Catarina em 1986